Глава шећера се може односити на:
 Глава шећера (Бразил), брдо у Бразилу.
 Глава шећера (приповетка), приповетка Милована Глишића;
 Глава шећера (филм), југословенски филм Дејана Ћорковића из 1991. године

Види још 
 Глава (вишезначна одредница)